Hampe se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Clemens Hampe
 Georg Ernst Ludwig Hampe